La frágil sensación de euforia es el segundo disco de estudio de la banda española de rock alternativo Vértigo, publicado el 16 de abril de 2007 por Desconocido Producciones y Lengua Armada.

Canciones 

Despierta - 2:41
Nuestra piel - 3:04
En la profundidad - 3:15
Hasta el amanecer - 4:51
El pecado - 3:40
La última estación - 4:41
La balada de los ángeles caídos - 4:04Miradas (Desconocido II) - 4:18Recuerdos - 4:14Infinito - 4:05Duerme'' - 5:17

Componentes 

 Javier Sáez - Voz
 Manu Egido - Bajo
 Mutha - Guitarras
 Joakín Tortosa - Batería

Álbumes de 2007